Moszkowska ist der Familienname folgender Personen:

 Natalie Moszkowska (1886–1968), polnische sozialistische Wirtschaftswissenschaftlerin
 Róża Etkin-Moszkowska (1908–1945), polnische Pianistin, siehe Róża Etkin